Miguel Ribeiro ist der Name folgender Personen:
* Miguel Ribeiro (Regisseur) (* 1974), portugiesischer Regisseur und Drehbuchautor
 Miguel Ribeiro (* 1997), deutscher Schauspieler 
 Miguel Ângelo Freitas Ribeiro (* 1958), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Oliveira
 Miguel Augustus Francisco Ribeiro (* 1904), ghanaischer Diplomat